A Reichstag a következőket jelentheti:
 A Reichstag épülete, a német parlament otthona Berlinben, 
 Reichstag, a Német-római Birodalom fejedelmi gyűlése (754–1806)
 Reichstag, Ausztria első választott parlamentje (1848–1849)
 Reichstag, az Észak-német Szövetség parlamentje (1860–1871)
 Reichstag, a Német Birodalom parlamentje (1871–1918)
 Reichstag, a weimari köztársaság parlamentje (1918–1933)
 Reichstag, a Nemzetiszocialista Németország parlamentje (1933–1945)